Joneleit ist der Name von:
 Jens Joneleit (* 1968), deutscher Komponist
 Torben Joneleit (* 1987), deutscher Fußballspieler